Le mot Hita peut signifier :

Toponyme 

Hita, une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
Hita, une ville de la préfecture d'Ōita, au Japon.

Patronyme 

 Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787), compositeur espagnol ;
 Jesús Hita (1900-1936), religieux espagnol, enseignant, martyr, bienheureux.

Pseudonyme 

 Hita (Elam) , un souverain de l'époque paléeo-élamite, (dynastie d'Awan).

Patronyme hispanique